La famille de Forceville est une famille originaire du Vimeu pays de l'ouest de la Picardie, d'ancienne extraction, maintenue noble 25 juin 1699, 15 janvier 1700 et 8 avril 1716.

Armes 
De gueules au sautoir d'argent, cantonné de 4 merlettes du mesme.

Historique 
La famille de Forceville - autrefois Forscheville - tenait ses terres dans le Vimeu et le Ponthieu. La branche cadette porta le titre de vicomte de Merlimont. La seigneurie de Forceville dans les environs d'Oisemont donna quelques hommes de guerre dont :
 Hugues comte de Forceville, mort au combat de Bonneval-sous-Chartres pendant les guerres de la Ligue;
 Charles de Forceville, colonel d'un régiment de la marine, mort en 1640 au siège d'Arras. Sa sœur épousa le maréchal de Schulemburg.

La famille de Forceville s'allia aux familles Cossart d'Espiès, du Hamel, de Riencourt.

Voir aussi

Articles connexes 
 Familles subsistantes de la noblesse française
 Noblesse d'extraction
 ANF

Armoriaux 
 Armorial de familles nobles et notables de France
 Armorial des familles nobles et notables de Picardie

Notes et références 

Famille noble française
Picardie médiévale
Forceville